Апарисио () — испанские имя и фамилия. Носители фамилии:

 Апарисио, Антонио (1916-2000) — испанский поэт, республиканец.
 Апарисио, Рафаэла (1906—1996) — испанская актриса.
 Апарисио, Хосе (1773—1838) — испанский художник.
 Апарисио, Эрнесто (род. 1948) — сальвадорский футболист, нападающий. 

Составные фамилии
 Апарисио Фернандес, Альваро (род. 1977) — испанский футболист, более известный как Альваро.